Hatim (auch Hatem) bezeichnet:

 Basil Hatim, irakisch-britischer Übersetzer, Dolmetscher, Sprachwissenschaftler und Professor
 Hatim al-Tai, auch Hatem Ibn Ta'i (gestorben 578), arabischer Dichter und persische Märchengestalt
 Hatim (Kaaba), Mauer um einen Teil der Kaaba von Mekka